Чемпионат Нидерландов по футболу 1898/99 () — 11-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире первого класса приняло участие двенадцать команд из 9 городов, разбитые на две группы — Восточную и Западную.

Победителем западной группы стал клуб РАП из Амстердама, а сильнейшей командой востока стал  из Энсхеде. Победитель сезона определился в двухматчевом финале, по итогам которого клуб РАП в пятый раз в своей истории выиграл национальный чемпионат.

Турнирная таблица

Запад

Восток

Результаты матчей

Запад

Восток

Финал чемпионата

Первый матч

Второй матч

См. также 
 Кубок Нидерландов по футболу 1898/1899

Источники

Ссылки 
 Сезон 1898/99 на сайте eu-football.info 

Футбол в Европе в 1898 году
Футбол в Европе в 1899 году
Спорт в Нидерландах в 1899 году
Спорт в Нидерландах в 1898 году